Вишнёвый переулок, 7 (альтернативный перевод — Дом 7 по Черри Лейн) () — китайский полнометражный анимационный фильм 2019 года, дебютный мультфильм режиссёра игрового кино Юньфаня. Фильм был отобран для участия в конкурсной программе 76-го Венецианского кинофестиваля, где он получил Приз за лучший сценарий — Лев. Демонстрировался на кинофестивале в Торонто 2019 года.

Сюжет 
После гражданской войны в Китае многие жители основной части Китая бежали в Гонконг и поселились в районе Норт-Пойнт, восточной части британской колонии. Благодаря им, привнесшим собственную культуру и стиль жизни с севера, район был прозван «маленьким Шанхаем». Улица Кхай Юнь (繼園) расположена на холмистой стороне «Маленького Шанхая», многие образованные в ещё старом Китае приезжие поселились на ней. На вершине холма находилось гигантское поместье с прекрасным китайским садом, ручейками, мостами и павильонами, которое называлось террасой Кхань Юнь (繼園臺). История в фильме — о матери и дочери, которые сбежали от «белого террора» на Тайване и нашли убежище в «маленьком Шанхае» в доме 7 на террасе Кхань Юнь. Сопродюсер фильма назвал террасу «Вишнёвым переулком» (Cherry Lane), чтобы это название включало в себя всю палитру цветов, запахов и чувств фильма Юньфань, с чем режиссёр согласился.

Действие картины происходит в британском Гонконге в 1967 году. Студент университета Цзымин подрабатывает репетитором у миссис Юй из Тайваня. Он учит её дочь-подростка английскому языку и литературе и постепенно влюбляется в обеих героинь.

Повествование разделено на три части — Волшебная шарада, Игривая тень и Зимняя комета.

Роли озвучивали 
 Сильвия Чан — миссис Юй. В годы японо-китайской войны — идеалистическая студентка, а ныне продавец предметов роскоши. Миссис Юй чуть за 40, и она сохраняет свое очарование. Разведена, есть 18-летняя дочь.
 Чжао Вэй — Мэйлин, дочь миссис Юй. Кажется, что мир вращается вокруг нежной и милой 18-летней девушки.
 Алекс Лам — Цзымин, студент Гонконгского университета
 Келли Яо — миссис Мэй, бывшая оперная дива, соседка миссис Юй
 Наталия Дуплеси — мадам Симоне, французская кинозвезда
 Тереза Чун — монашенка Мяоюй
 Цзян Вэньли — Женщина в жёлтом
 Дэниел У — Барон Луис
 Стивен Фон — Стивен
 Тянь Чжуанчжуан — А Кхуок
 Энн Хёй — Карманник
 Фрут Чан — Трусливый кот
 Ребекка Пунь — миссис Лин

Производство 
Признанный гонконгский кинорежиссёр Юньфань снял свой последний фильм — «Принц слёз» — в 2009 году. Несмотря на то, что фильм о времени «белого террора» на Тайване снимался семь лет, кинокритикам фильм не понравился. Юньфань близко к сердцу принял эту неудачу и занялся прозой, как колумнист и как писатель. Спустя почти 10 лет, пытаясь выбрать новое направление, режиссёр решил экранизировать три своих рассказа в анимационном фильме.

Фильм был сделан в Гонконге через компанию Far-Sun Film, бюджет (около 8 млн долларов) был собран из независимых источников.

Реакция критиков 
Первые отзывы на фильм со стороны критиков были положительными. Дебору Янг из Hollywood Reporter восхитил уникальный стиль мультфильма и удачно подобранное музыкальное сопровождение, заставляющие зрителя перемещаться от одного настроения к другому. Другой критик — Гай Лодж из Variety — назвал фильм «безумным, притягательным китчем, воскрешающим Гонконг 1960-х».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мультфильмы 2019 года
Полнометражные мультфильмы Китая
Мультфильмы Гонконга
Фильмы Китая 2019 года